Conditio humana bezeichnet:

Conditio humana, (philos.) die Bedingung des Menschseins
Conditio humana (Skulptur), Glogow, Polen

Conditio humana ist der Titel von:

Vita activa oder Vom tätigen Leben, Buch von Hannah Arendt, Originaltitel The Human Condition
So lebt der Mensch, Buch, Originaltitel La condition humaine, André Malraux 
Human Conditions, Album
Exhibit B: The Human Condition, Album
“The Human Condition”, «La Condition humaine», zwei Werke von René Magritte (1933 und 1935), der deutsche Titel ist „Die Beschaffenheit des Menschen“ (I und II)